Labocania (que significa "após a Formação La Boca Rioja") é um gênero de dinossauro tiranossauróide primitivo. Seus fósseis foram encontrados no México e ele foi o primeiro terópode não-aviano a ser nomeado no país. Holtz deu um comprimento de 7,5 metros e um peso aproximado de um rinoceronte.

Descoberta
O holótipo, LACM 20877, foi encontrado em uma camada da Formação La Bocana Roja, datando do final do andar Campaniano do Cretáceo Superior, com cerca de 73 milhões de anos. É composto por um esqueleto muito fragmentado com elementos de crânio, incluindo um quadrato direito, um frontal esquerdo, um pedaço da maxila esquerda, um fragmento do dentário, um pedaço do arco da vertébra, as partes superiores de ambos os ísquios, a haste média do púbis direito, a maior parte do segundo metatarso direito, uma falange de pedais e vários dentes soltos. Os elementos não eram articulados, dispersos sobre uma superfície de cerca de dois metros quadrados e fortemente intemperizados. Os restos mortais foram misturados com as costelas de Hadrosauroidea.

Descrição

Embora seu tamanho exato seja difícil de estabelecer, Labocania era provavelmente um carnívoro de tamanho médio, com cerca de seis metros (20 pés) de comprimento. Em 2010, Gregory S. Paul estimou seu comprimento em 7 metros e um peso de 1 tonelada e meia. Em 2016, Molina-Pérez e Larramendi deram uma estimativa mais alta de 8,2 metros (27 pés) e 2,6 toneladas (2,86 toneladas curtas). Os elementos cranianos são muito robustos e os frontais em particular são fortemente espessados. Os dentes da maxila estão gradualmente recurvando e bastante planos; os da pré-maxila não têm uma seção transversal em forma de D.

Classificação

Como Labocania é baseada em material fragmentário, suas afinidades são incertas. Molnar notou certas semelhanças entre Labocania e tiranossaurídeos, especialmente na forma do ísquio que apresenta um processo obturador triangular baixo e uma cicatriz lateral circular na extremidade superior, mas não atribuiu Labocania a nenhuma família, colocando-o como um "téropode de familiaridade incerta". Molnar comparou especialmente Labocania com Indosaurus e "Chilantaisaurus" maortuensis, mais tarde criou o gênero separado Shaochilong. Labocania foi considerada como um possível tiranossauroide na revisão de 2004 do grupo por Thomas R. Holtz Jr., que, no entanto, apontou que as semelhanças com os Tyrannosauridae eram compartilhadas com os Coelurosauria em geral - nenhuma sinapomorfia tiranossauroide estava presente - e que Labocania também mostrou alguns traços abelisaurídeos, como frontais grossos e um quadrato reclinado. Por outro lado, a divisa em forma de L e o lado externo achatado do segundo metatarso indicavam uma posição no grupo Tetanurae.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 

Tyrannosauroidea
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1974